Pieve della Santissima Annunziata (Montisi) in provincia di Siena
 Pieve della Santissima Annunziata in provincia di Pistoia